Christian Eberstein kan syfta på bland andra:

 Christian Eberstein (donator)
 Christian Eberstein (direktör)
 Christian Eberstein (politiker)

Se även 

 Carl Christian Eberstein